Carolus Magnus désigne :
 Charlemagne en latin ;
 un jeu de société, Carolus Magnus.